Е́ллинг (Jelling) — населённый пункт в Дании на полуострове Ютландия (80 км от Орхуса и 10 км от Вейле). Население составляет 3370 человек (на 1 января 2014).

В Еллинге царствовал и предположительно был захоронен первый известный по историческим документам датский король Горм Старый и его жена Тира. Два погребальных кургана и два рунных камня вместе с церковью на месте погребения занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге города находится озеро Форуп.

См. также 
 Хедебю
 Датские круговые замки
 Бирка

Примечания 

Населённые пункты Дании
Всемирное наследие в Дании
История Дании